Wika bezeichnet:

 Wika (Angrapa), Fluss in der Oblast Kaliningrad, Russland

WIKA bezeichnet:

 ein deutsches Unternehmen, siehe WIKA
 den Wissenschaftlichen Initiativkreis Kultur und Außenpolitik des Instituts für Auslandsbeziehungen

Wika ist der Familienname folgender Personen:

 Haakon Olsen Wika (1899–1981), norwegischer Politiker
 Marcin Wika (* 1989), polnischer Volleyballspieler (Nationalteam)

WiKa bezeichnet:

 den Windhoek Karneval in Namibia